Настоящий список скоростных поездов даёт обзор по возможности всех поездов, независимо от того, в какой стране они построены или эксплуатируются. Высокоскоростным обычно считается поезд, который движется со скоростью 200 км/ч или выше при регулярных пассажирских перевозках.

Моторвагонный подвижной состав 
В списке приведён как настоящий моторвагонный подвижной состав распределённой тяги, так и поезда сосредоточенной тяги с непассажирскими моторными вагонами локомотивного типа, интегрированными с поездом.

Действующие или планируемые к вводу в эксплуатацию

Прекратившие эксплуатироваться

Экспериментальные

Поезда локомотивной тяги 
Для поездов локомотивной тяги указаны только те электровозы, с которыми поезда развивают в эксплуатации скорость 200 км/ч или выше.

Действующие или планируемые к вводу в эксплуатацию

Прекратившие эксплуатироваться

Маглевы

Действующие или планируемые к вводу в эксплуатацию

Технические характеристики некоторых поездов

Примечания

Комментарии

Источники 

Скоростные поезда
Скоростные поезда